Alicún kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alicún (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Alicún (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar